Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Pucharze Wielkich Mistrzów 2013 w Japonii.

 Przynależność klubowa: 19 listopada 2013.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.

Brazylia 

Trener:   Bernardo RezendeAsystent: Roberley Leonaldo

Rosja 

Trener: Andriej WoronkowAsystent:  Sergio Busato

Stany Zjednoczone 

Trener: John SperawAsystent:  Matt Fuerbringer

Włochy 

Trener:   Mauro BerrutoAsystent: Andrea Brogioni

Przypisy 

Puchar Wielkich Mistrzów
Piłka siatkowa w Japonii
2013 w piłce siatkowej
2013 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio
Sport w Kioto